Хамасаки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хамасаки, Аюми (род. 1978) — японская поп-певица.
 Хамасаки, Мао (род. 1993) — японская порноактриса.
 Хамасаки, Хироси (род. 1959) — японский режиссёр-аниматор.